Кавило (, ) — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 233 жителя (по переписи населения 1991 года — 259 жителей).

Демография 
В селе Кавило, по переписи 2002 года проживали 192 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 43,3 лет (41,6 года у мужчин и 45,3 года у женщин). В селе есть 89 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,62.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины